Samara kan henvise til flere artikler:

Geografi 
 Samara – en by i Rusland
 Samara oblast – en føderal enhed (provins) i Rusland
 Samara (Volga) - flod i Samara oblast, biflod til Volga
 Samara (flod) - flod i Ukraine
 Samarra – en by i Irak

Personer 
Samara (også Semara, Sammara) er et pigenavn
 Spyros Samaras – græsk komponist af den olympiske hymne
 Samara Morgan – en navnet på den uhyggelige forbandede pige fra filmen The Ring og The Ring 2

Andre emner 
 CSK-VVS Samara – en basketballhold i Samara, Rusland
 Lada Samara – en bilmodel af mærket Lada (Rusland)
 Samara (frugt) – en frugt

Se også 
 Samaria